Franz Haniel ist der Name folgender Personen:

* Franz Haniel (1779–1868), deutscher Unternehmer
 Franz Haniel junior (1842–1916), deutscher Unternehmer in der Montanindustrie
 Franz Haniel (Industrieller) (1883–1965), deutscher Großindustrieller
 Franz Markus Haniel (* 1955), deutscher Unternehmer